Le Comté de Coconino est une division administrative américaine située en Arizona créée en 1891. S'y trouvent notamment :
 Le , plateau situé au sud du Grand Canyon ;
 La forêt nationale de Coconino, réserve naturelle créée en 1908.

L'auteur de bande dessinée américain George Herriman a situé son comic strip Krazy Kat (1913-1944) dans une version fictive du comté de Coconino. Cette utilisation a inspiré :

 Coconino Press, maison d'édition italienne de bande dessinée fondée en 2000 à Bologne.

Le comté de Coconino a également servi à nommer un Landing Ship Tank de la marine américain, l', lancé en 1944.